Jasna Polana – wieś w Kazachstanie, w obwodzie północnokazachstańskim, rejonie Tajynsza
 Jasna Polana – miejscowość na Litwie
 Jasna Polana – rezydencja Lwa Tołstoja w Rosji w obwodzie tulskim
 Jasna Polana – wieś na Ukrainie, w obwodzie chersońskim, rejonie biłozerskim
 Jasna Polana – wieś na Ukrainie, w obwodzie czernihowskim, w rejonie nowogrodzkim
 Jasna Polana - wieś na Ukrainie w obwodzie żytomierskim, w rejonie pulińskim

 Zobacz też 
 Jasnaja Polana